Анатолий Михайлович Авраменко (род. 07.10.1955, Львов) — специалист в области исторической географии и исторической картографии. Член Научного общества имени Тараса Шевченко и Русского географического общества.

Биография 
Родился Анатолий Авраменко в 1955 году во Львове.

С 1972 по 1977 году учился в Кубанском государственном университете на историческом факультете.

С 1977 по 1979 годы был научным сотрудником Государственного архива Краснодарского края.

С 1979 по 1981 годы был аспирантом кафедры истории СССР Харьковского государственного университета. С 1981 по 1990 годы преподавал в ХГУ.

В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Эволюция земельных отношений на Левобережной Украине в конце XIX — в начале XX века».

С 1990 по 1991 годы — доцент кафедры истории СССР ХДУ. С 1991 года — доцент кафедры отечественной истории Кубанского государственного университета, с 2001 по 2004 годы — докторант КГУ. Докторскую диссертацию защитил по теме «Проблемы истории казачества в отображении исторической картографии (XV—XX века)».

Научная деятельность 
Написал около 70 научных работ. В том числе:

 Крестьянское землевладение на Левобережной Украине в конце XIX — начале XX вв. // Вопросы истории СССР. — Вып.28. — Харьков, 1983;
 Мобилизация землевладения на Левобережной Украине в пореформенный период // Вопросы истории СССР. — Вып.29. — Харьков, 1984;
 Соотношение помещичьего и крестьянского землевладения на Левобережной Украине накануне первой русской революции // Вестник Харьковского университета. — № 268. — Харьков, 1985;
 Некоторые особенности помещичьего хозяйства на Левобережной Украине в конце XIX — начале XX вв. // Вопросы истории СССР. — Вып. ЗЗ. — Харьков, 1988;
 К вопросу о методике сравнения уровня социальной дифференциации в российской деревне эпохи капитализма (На материалах Левобережной Украины) //Вопросы истории СССР.- Вып.34. — Харьков, 1989;
 Очерк истории Змиевского района // Географическая база «Гайдары»; Учебн. пос. — Харьков, 1991;
 Классовая борьба и революционное движение в Кубанской области Черноморской губернии // По страницам истории Кубани: Краеведческие очерки. — Краснодар, 1993;
 Особливості історичного картографування регіонів України // Український географічний журнал. — 1995. — № 1/2 (у співавт.);
 История России и Кавказа вновейших исторических публикациях // Вопросы отечественной истории. — Краснодар, 1995 (в сооавторстве);
 Политическая борьба и революционное движение в Кубанской области и Черноморской губернии в 1900—1914 гг. // Очерки истории Кубани с древнейших времи и по 1920 г. — Краснодар, 1996 (в сооавторстве);
 Достижения и недостатки двух новейших уникальных изданий по истории Кубани// Голос минувшего: Кубанский исторический журнал. — 1998. -№ 1/2;
 Валерий Николаевич Ратушняк глазами младшего коллеги (юбилейные заметки) // Проблемы истории Северного Кавказа: Сб. науч. ст. к 60-летию со дня рождения и 30-летию научной деятельности проф. В. Н. Ратушняка. — Краснодар, 2000;
 К проблеме определения уровня и динамики социальной дифференциации российского крестьянства конца XIX — начала XX вв. // Грани 2001:Ежегодник факультета истории, социологии и международных отношений. — Краснодар, 2001; Территории // Очерки традиционной культуры казачеств России. — Краснодар, 2002;
 Битва при Берестечко (1651 п): проблемы картографирования // Поляки в России: XVII—XX вв.: Мат. междунар. науч. конф. — Краснодар, 10-11 июля 2002 г. — Краснодар, 2003.

Литература 
 Олена Ковальчук. АВРАМЕНКО Анатолій Михайлович. // Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник / Інститут історії України НАН України. — Київ, 2006. ~ Вип. 2, ч. З. — 315с. (Серія «Українські історики»).

Историки Украины
Историки России